

Osoby o nazwisku Skaknu 
 Witalij Skakun (1996–2022) – ukraiński żołnierz, Bohater Ukrainy

Rodziny owadów i stawonogów  
 Skakunowate